Girard Desargues (1591-1661), Frans wiskundige
Stelling van Desargues
Desargues, krater op de Maan.